Флаг муниципального образования городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 марта 2007 года решением Совета депутатов городского поселения Апрелевка № 26/11 и 9 апреля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3140.

Решением Совета депутатов городского поселения Апрелевка от 17 апреля 2013 года № 46/7 из текста предыдущего решения были исключены слова «муниципального образования» и утверждено новое положение о флаге городского поселения.

Флаг составлен на основании герба городского поселения Апрелевка по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением от 28 марта 2007 года № 26/11, гласило:

«Флаг представляет собой прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее у древка зелёную полосу в 1/5 длины полотнища с воспроизведённым на красном фоне и частично поверх границы полосы полноцветным изображением Орфея из герба района».

Описание флага, утверждённое решением от 17 апреля 2013 года № 46/7, гласит:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль древка зелёную полосу в 1/5 длины полотнища. На полотнище ближе к древку воспроизведено белым, жёлтым, оранжевым, розовым и чёрным цветом изображение играющего на лире Орфея из герба городского поселения Апрелевка, при этом лира располагается на границе зелёного и красного».

Обоснование символики 
Город Апрелевка возник как посёлок при железнодорожной станции Апрелевка в 1899 году. В 1935 году был объединён с соседними селениями в рабочий посёлок Апрелевка. А в 1961 году получил статус города.

Символика Орфея на флаге многозначна:

— Герой древнегреческой мифологии Орфей, играющий на лире, считается изобретателем музыки и стихосложения, и аллегорически символизирует на флаге основополагающую роль завода пластинок в становлении города — развитие и рост Апрелевки как города связаны с созданием в 1910 году фабрики граммофонных пластинок «Метрополь-Рекорд», затем ставшей крупнейшим заводом страны по выпуску грампластинок.

— Юноша символизирует сам город, один из самых молодых городов области, устремлённый в своём развитии в будущее.

— Фигура Орфея, как одного из традиционных покровителей искусства, помимо музыки аллегорически указывает на флаге города на сохранившиеся в окрестностях архитектурные памятники XVIII—XIX веков. в том числе ансамбль усадьбы Демидовых Петровское (Княжищево) (конец XVIII века).

Зелёный цвет — символ здоровья, жизненного роста, экологии, молодости отражает богатую природу, окружающую город; реку, давшую ему своё имя.

Прямая зелёная полоса также аллегорически символизирует дороги, связывающие городское поселение с Москвой (Киевское шоссе и железную дорогу Москва—Киев) и проходящие по территории поселения.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, интеллекта, уважения, и высшей силы.

Примечания 

Флаги с изображением человека
Флаги с изображением лиры